König Lear steht für:

 König Lear, Tragödie von William Shakespeare und dessen Hauptfigur

König Lear oder King Lear ist der Titel folgender Verfilmungen der Tragödie:
 König Lear (1909), Stummfilm von J. Stuart Blackton
 König Lear (1953), Fernsehfilm mit Orson Welles
 König Lear (1969), Spielfilm von Grigori Kosinzew
 König Lear (1971), Verfilmung von Peter Brook
 König Lear (1987), Adaption von Jean-Luc Godard
 King Lear (2018), Adaption von Richard Eyre

Siehe auch:
 Lear (Oper), Oper von Aribert Reimann